Нововейская:

 Нововейская, Нина Евгеньевна (род. 1962) — российская шашистка, судья, педагог дополнительного образования.
 Нововейская Эва () — героиня романа Генрика Сенкевича Пан Володыёвский.